El Condado de Decatur es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Decatur (Georgia)
 Condado de Decatur (Indiana)
 Condado de Decatur (Iowa)
 Condado de Decatur (Kansas)
 Condado de Decatur (Tennessee)